Ахелой може да се отнася за:
 Ахелой, бог от древногръцката митология
 Ахелой, река в Епир и Западна Гърция
 Ахелой, река в област Бургас
 „Ахелой“, язовир в област Бургас, община Поморие, на р. Ахелой
 Ахелой, град в област Бургас, община Поморие, на устието на р. Ахелой
 Ахелой, средновековна крепост в Етолоакарнания, Гърция
 Битката при Ахелой, внушителна битка между България и Византия през 917 г.